Cappetta est un nom de famille notamment porté par :

France 
Henri Cappetta est un ichtyologiste français spécialisé dans la paléontologie des requins et des raies.

Autres pays 
  (1948-2007), musicienne américaine.
  (Vérone 1963-), italien, directeur de la photographie.
 , (1971-) photographe américaine.
 , (1952-) enseignant américain.
 , chercheuse uruguayenne.
 , (1804-1871) évêque catholique italien

Notes et références